

Persone 
 Charles Frederick Holder (1851-1915) – naturalista statunitense
 Éric Holder (1960-2019) – scrittore francese
 Eric Holder (1951) – avvocato e politico statunitense
 Geoffrey Holder (1930-2014) – attore, coreografo, regista teatrale, cantante, ballerino e pittore trinidadiano
 Meagan Holder (1984) – attrice statunitense
 Nancy Holder (1953) – scrittrice statunitense 
 Noddy Holder (1946) – cantante e attore britannico
 Roy Holder (1946-2021) – attore britannico 
 Tra Holder (1995) – cestista statunitense

Altro 
 Holder – ruolo di una squadra di football americano
 UQ Holder! – manga shōnen scritto e illustrato da Ken Akamatsu e pubblicato a partire dall'agosto 2013

Pagine correlate
Hölder